Блэкуотер () — озеро в Северо-Западных территориях в Канаде. Расположено южнее Большого Медвежьего озера у восточных склонов невысоких гор Франклин. В юго-восточную оконечность озера впадает одноимённая река, текущая с юго-востока. Та же река Блэкуотер вытекает из западного угла озера и, пробившись через горы в западном направлении, впадает в реку Маккензи (бассейн Северного Ледовитого океана).

Примечания 

Бассейн Маккензи
Озёра Северо-Западных территорий